Cette page liste les  du département français de la Haute-Saône au .

Historique 
Au , trois communes nouvelles ont été créées en Haute-Saône:
 Fougerolles-Saint-Valbert, fusion de Fougerolles et Saint-Valbert ;
 Héricourt, fusion d'Héricourt et Tavey ainsi que Bussurel ;
 Seveux-Motey, fusion de Motey-sur-Saône et Seveux.
Donc trois communes nouvelles en 2019 remplacent six communes précédentes (Bussurel était déjà associée à Héricourt). Le nombre de communes de Haute-Saône est donc réduit de 542 à 539 depuis cette date.

Liste des communes 
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2020.

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Listes des communes de France
Liste des anciennes communes de la Haute-Saône
Liste des cantons de la Haute-Saône
Liste des intercommunalités de la Haute-Saône

Liens externes 
 Annuaire des communes sur le site de l'association des maires de la Haute-Saône
 Annuaire des communes et cantons de la Haute-Saône

Haute-Saone
Communes